L.D.Benson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Layman David Benson
 Lyman David Benson